Pleasant Prairie ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Prairie (Iowa)
 Pleasant Prairie (Montana)
 Pleasant Prairie (Wisconsin), im Kenosha County

Siehe auch:
 Pleasant Prairie Township